Ганна Жижа ( 9 червня 1978, Кропивницький) — українська телеведуча, журналіст та шеф-редакторка.

Життєпис 
Жижа Ганна Віталіївна народилася 9 червня 1978 року у Кіровограді, Україна. Її батько був  музикантом, радіоелектронщик за освітою, а мати хореограф. 

Анна навчалася у Кропивницькій школі № 14 із поглибленим вивченням англійської мови.

У ті роки у місцевому Будинку піонерів був клуб дитячої журналістики. Хлопці й дівчата, які мріяли потрапити в телевізор, робили програму «Новини із перших вуст». Вона виходила щонеділі в ефірі Обласної кіровоградської телерадіокомпанії. Незабаром Аню помітили й запропонували їй стати кореспонденткою Кропивницької обласної телерадіокомпанії. За два роки вона була ведучою новин та радіоведучою.

У 2001 році закінчила Кропивницький університет ім. Винниченка (факультет іноземних мов), і отримала спеціальність викладачки англійської мови. Але не працювала за фахом жодного дня. Ще не закінчивши університет, переїхала до Києва і продовжила працювати в журналістиці.

Кар'єра 
З жовтня 1995 по січень 1999 року була журналісткою та ведучою Кіровоградської телерадіокомпанії ТТВ. Кілька місяців у 1999 році була ведучою програм театру-студії «Мода». Студію «РИМО» (розробка та виготовлення модного одягу) очолювала мама Ані. А дівчина вела її покази.

З квітня 1999 по березень 2002 року обіймала посаду редакторки відділу радіопроєктів у громадському об'єднанні «Інтерньюз-Україна»

У лютому 2003 року прийшла працювати журналісткою на телеканал «Тоніс», через рік стала ведучою і працювала там до 2007 року.

У 2007 році стала випусковою редакторкою програми «TV-TabloID» на Новому каналі.

У жовтні 2008 року Ганна Жижа була шеф-редакторкою програми «Підйом». Ведучими на той час була легендарна трійка — Олександр Педан, Сергій Притула, Ольга Фреймут. Ганна завжди згадує період роботи в «Підйомі» з усмішкою.

З 2011 року Ганна Жижа була творчинею і шеф-редакторкою соціального реаліті «Ревізор» на Новому каналі. Саме вона з першого випуску програми відповідає за всю креативну складову проєкту. Від моменту підготовки до зйомок і постановки касети з готовим випуском на полицю.
«Моя гордість — це наш „Ревізор“. Це не просто програма. Це спосіб мислення, стиль життя, принципи любові і турботи. Робота в „Ревізорі“ зробила мене в рази кращою і щасливішою».

У 2012 році соціальне реаліті «Ревізор» отримало Національну премію «Телетріумф» у номінації «Найкраща інформаційно-розважальна програма 2012 року». «Книга рекордів України» зареєструвала рекорд у номінації «Народне визнання у соціяльних мережах»: тоді на офіційній сторінці «Ревізора» у Facebook було зареєстровано 44 тисячі користувачів.

Також у 2011 році Ганна Жижа була обличчям новин на Новому каналі вела «Репортер». А з 2013 року була ведучою інформаційно-розважальної програми «Абзац!»

Ганна була шеф-редакторкою ще восьми проєктів Нового каналу. У 2012 році під керівництвом Ані виходило відразу кілька програм. Проєкт соціяльного характеру «Посторонним В.», програма про зірок шоу-бізнесу «Наші в Раші», сімейне реаліті «ШоуШара», кулінарне шоу «Готуй», ігрове шоу «Недільній офіс». У 2014 році спеціальний проєкт до триріччя соціального реаліті «Ревізор» — «Ревізор без купюр» і реаліті-шоу «Стажери».

14 березня 2019 року Ганна Жижа оголосила, що покидає роботу на Новому каналі. А вже 31 травня 2019 року прес-служба Star Media повідомила, що шеф-Жижа долучилася до команди кінокомпанії. В її обов’язки входитиме розробка концепцій нових телепроектів, а також їхнє втілення в життя.

Цікаві факти 
 Мріє заснувати фонд допомоги українським безпритульним котам.
 Має два татуювання. На спині — напис мовою племені хопі — (хопі — індіанський народ, що проживає на північному сході Аризони (Північна Америка). І напис «i'm possible» на лівій руці.
 Захоплюється кулінарією, відвідувала курси найвідоміших шеф-кухарів. Готує пельмені, пасту, десерти.
 Досконало знає англійську, закінчила 2 курси школи французької мови при посольстві Франції в Україні.

Посилання 
 
 Анна Жижа — Новий канал
 Анна Жижа замінила Ольгу Фреймут в «Ревізорі» — стаття «Телекритика»

Джерела 

Телеведучі
Українські телеведучі
Телеведучі «Нового каналу»